Axel Paulsen (1855-1938) – pattinatore artistico su ghiaccio e pattinatore di velocità su ghiaccio norvegese
 Bjørn Paulsen (1991) − calciatore danese, di ruolo centrocampista
 Brede Paulsen Hangeland (1981) – ex calciatore norvegese, di ruolo difensore
 Erik Paulsen (1965) – politico statunitense
 Friedrich Paulsen (1846-1908) – filosofo e pedagogista tedesco
 Gary Paulsen (1939-2021) – scrittore statunitense di letteratura per ragazzi
 Hans Edgar Paulsen (1946) – ex calciatore norvegese, di ruolo attaccante
 Inge Paulsen (1924-2013) – calciatore norvegese, di ruolo attaccante
 Kristoffer Paulsen Vatshaug (1981) – ex calciatore norvegese, di ruolo difensore
 Leif Otto Paulsen (1985) – calciatore norvegese, di ruolo centrocampista 
 Louis Paulsen (1833-1891) – scacchista tedesco
 Marit Paulsen (1939-2022) – politica svedese
 Michael Paulsen (1899-1968) – calciatore norvegese, di ruolo attaccante
 Roald Paulsen (1938-2021) – calciatore norvegese, di ruolo attaccante
 Rob Paulsen, propr. Robert Fredrick Paulsen (1956) – doppiatore statunitense